Germigney (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Germigney (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté